Palazzo Lercari-Parodi – palazzo di Genova, situato in via Garibaldi 3
 Palazzo Pinelli-Parodi – palazzo di Genova, situato in piazza Pinelli 2